Оранџберг има више значења:
 Округ Оранџберг (Јужна Каролина)
 Оранџберг (Њујорк)
 Оранџберг (Јужна Каролина)